Plusieurs ducs de Souabe de la maison des Hohenstaufen portent le prénom  de Frédéric (en allemand : Friedrich) :

 1079-1105 : Frédéric  de Souabe.
 1090-1147 : Frédéric II de Souabe, fils du précédent.
 1147-1152 : Frédéric III de Souabe, (l'empereur Frédéric Barberousse), fils du précédent.
 1152-1167 : Frédéric IV de Souabe, petit-fils de Frédéric Ier, cousin du précédent.
 1167-1170 : Frédéric V de Souabe, fils de Barberousse. 
 1170-1191 : Frédéric VI de Souabe, frère du précédent. 
 1212-1216 : Frédéric VII de Souabe, (l'empereur Frédéric II), petit-fils de Barberousse.